Toran es el nombre en el hinduismo (Sanskrit. Torana, de Tor, pasar) de una puerta de enlace u honorífica de la arquitectura budista. Su forma típica es una proyección de un travesaño descansando sobre dos soportes verticales o postes. Está hecho de madera o piedra, y la adhesión a la pieza es generalmente de tres barras colocadas una en la parte superior de la otra, ambas de travesaño y los postes son generalmente esculpidos.

Toran también puede referirse a una puerta que cuelga de forma decorativa, por lo general decorado con margaritas y mango, hojas, o una cadena que está vinculada a la puerta con la flor en ella como parte de la cultura tradicional hindú, con motivo de Pooja. Un toran puede presentar colores como el verde, amarillo y rojo. También tienen animales y otras características.

Galería

Referencias

Arquitectura de India
Templos budistas
Palabras en sánscrito